Ко́ллісон () — англомовне прізвище. Походить від стародавнього піктсько-шотландського прізвища у значенні «син Коллі». Коллі — зменшувальна форма від чоловічого особового імені Ніколас.

Відомі носії:
 Даррен Коллісон (;  1987) — американський професіональний баскетболіст.
 Джек Коллісон (;  1988) — валлійський футболіст.
 Джон Коллісон (;  1990) — американський і ірландський підприємець.
 Нік Коллісон(;  1980) — американський професійний баскетболіст.
  (;  1950) — американський актор.

Див. також 
 Коллінз (прізвище)
 Коллінсон

Примітки